Андре Агассі був чемпіоном попереднього року і успішно захистив свій титул, у фіналі перемігши Арно Клемана з рахунком 6–4, 6–2, 6–2.

Сіяні гравці 
Сіяних гравців вказано нижче. Андре Агассі — чемпіон, для інших вказано коло, в якому вони вибули.

Сітка

Фінальна частина 
{{Теніс сітка 1/4
| team-width=150
| RD3-team1= Арно Клеман
| RD3-seed1=15
| RD3-team2= Андре Агассі
| RD3-seed2=6
| RD3-score1-1=4
| RD3-score2-1=6
| RD3-score1-2=2
| RD3-score2-2=6
| RD3-score1-3=2
| RD3-score2-3=6
| RD2-team1= Арно Клеман
| RD2-seed1=15
| RD2-team2= Себастьян Грожан
| RD2-seed2=16
| RD2-score1-1=5
| RD2-score2-1=7
| RD2-score1-2=2
| RD2-score2-2=6
| RD2-score1-3=77
| RD2-score2-3=64
| RD2-score1-4=7
| RD2-score2-4=5
| RD2-score1-5=6
| RD2-score2-5=2
| RD2-team3= Андре Агассі
| RD2-seed3=6
| RD2-team4= Патрік Рафтер
| RD2-seed4=12
| RD2-score3-1=7
| RD2-score4-1=5
| RD2-score3-2=2
| RD2-score4-2=6
| RD2-score3-3=65
| RD2-score4-3=77
| RD2-score3-4=6
| RD2-score4-4=2
| RD2-score3-5=6
| RD2-score4-5=3
| RD1-team1= Арно Клеман
| RD1-seed1=15
| RD1-team2= Євген Кафельников
| RD1-seed2=5
| RD1-score1-1=6
| RD1-score2-1=4
| RD1-score1-2=5
| RD1-score2-2=7
| RD1-score1-3=77
| RD1-score2-3=63
| RD1-score1-4=77
| RD1-score2-4=63
| RD1-team3=

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Посилання 
 Association of Tennis Professionals (ATP) – 2001 Australian Open Men's Singles draw

2001 у тенісі
Відкритий чемпіонат Австралії з тенісу